El DMC és un tipus de remuntador mecànic utilitzat per a la pràctica de l'esquí que consisteix en unes cabines penjades de 2 cables que transporten les persones muntanya amunt.

El que diferencia els DMC de la resta de ginys mecànics, és que consten de dos cables tractors, a diferencia dels telecabines que en tenen només un. Aquest fet fa que siguin més resistents davant meteorologia adversa i que puguin carregar més gent. El fet de tenir dos cables els permet sobrevolar distàncies de fins a uns quants centenars de metres. Les cabines, que durant el trajecte van subjectes als cables, al arribar a les estacions, se separen del cable (desembragatge) i circulen a poca velocitat per tal de permetre la entrada i sortida dels passatgers. Aquest tipus de remuntador és capaç de pujar més de 3000 persones cada hora muntanya amunt a una velocitat de 6 metres per segon, de manera que es solen recórrer distàncies de fins a 3 o 4 quilòmetres en menys de 15 minuts. Les cabines dels DMC solen estar equipades amb seients i grans finestrals panoràmics, i poden arribar a acollir fins a 25 persones cada una.

Mecànicament, el funcionament és semblant al dels telecabines, ja que es tracta d'un motor que mou els dos cables a la mateixa velocitat, però les característiques del traçat poden assemblar-se més a les d'un telefèric que a les de remuntadors més comuns com els telecadires. Al arribar a les estacions, s'activa un mecanisme que involucra la pinça (que és la part de la cabina que subjecta el cable) i un sistema de desembragament, que consisteix en soltar la cabina del cable, i tot seguit frenar-la fins a velocitats al voltant de 0,5 m/s mitjançant un sistema de rodes de goma que actuen directament sobre la pinça. Una vegada frenada, un altre mecanisme provoca l'obertura de les portes de la cabina mentres gira 180 graus per encarar el trajecte de tornada.

És un tipus de remuntador que ja no es construeix, ja que s'ha vist superat pels funitels i alguns tipus moderns de telefèrics quant a prestacions tècniques. En l'actualitat, se'n troben en funcionament uns quants, entre els quals destaquen el "Grandes Rousses" a l'Aup d'Uès, el "Jandri Express 1 i 2" a les Deux Alpes, o l'"Europa" a l'estació d'esquí italiana d'Arabba.

Esquí